Лез-Юлі́с () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 24 км на південний захід від Парижа, 21 км на захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9286 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 24900,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Персоналії 
 Тьєррі Анрі - французький футболіст.
 Ноемі Ленуар - французька актриса і фотомодель.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт. 
 [ Розташування муніципалітету Лез-Юліс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн